Joan Viader Roger (Barcelona, 1906 - 1976) fou un empresari del sector làctic català, fill de Marc Viader Bas, fundador de la societat anònima Letona.

Joan Viader es va fer càrrec de la direcció d'aquesta empresa el 1931, quan només tenia 25 anys, i s'hi va mantenir al front, a excepció del breu parèntesi de la guerra civil espanyola, fins a 1964.

Arran de les seves experiències durant un viatge de negocis per Hongria, va descobrir les possibilitats del cacau barrejat amb llet i sucre per a l'obtenció d'un batut.

El desembre de 1931 va patentar al seu nom el procediment i la marca Cacaolat.

El nou producte va començar a comercialitzar-se el juny de 1933 i va constituir el primer batut industrial de les seves característiques al món. Permetia aprofitar el subproducte de la descremació de la llet, el xerigot, i regular els excedents làctics, precisament a l'estiu que era quan augmentava la producció i disminuïa el consum de llet.

Cacaolat va obtenir un èxit extraordinari i va ser ràpidament imitat per altres productores de Catalunya, com “Sali” o “Marinette”. El 1936 va fer donació de la marca i de les patents que l'emparaven al seu pare, Marc Viader. L'esclat de la guerra va interrompre la producció de Cacaolat fins a l'agost de 1950.

El setembre de 1964 Joan Viader va abandonar la direcció de Letona i poc temps després va adquirir la “Central Lechera Española” de Santa Coloma de Gramenet, on hi va elaborar una marca de vida efímera, “Cacaollet”.

Referències

Bibliografia 
 
 

 COCA, Maria Teresa, 2006. Cacaolat calent, no! AVUI (18 juny 2006) pp. 26-27
 "KARL HOHENTHAL", 2001. Cacau que no es menja, es beu. El Temps d'Economia, núm V, pp. 30-31.
 LEVRERO, Norma, 2006. Les arrels del Cacaolat a Cardedeu. El 9 Nou (18 agost 2006) p. 11.
 M[ARTÍNEZ], Ll., 2002. La inspiració que va venir de l'Est. AVUI Diumenge. (24 febrer 2002), pp. 30-31.
 PUJOL ANDREU, Josep, 2006. Joan Viader Roger (1906-1976). A: CABANES, Francesc, Cien empresarios catalanes. pp. 528-536. Lid, Madrid.
 RAYA, Xavier, 2001. Letona y Cacaolat, de la granja al mercado mundial. Cataluña económica, núm. 426, pp. 42-44.
 RIERA LLORET, Cristina, 1993. Memòries. [s.n.], Barcelona
 VIADER RIERA, Jordi, 2006. La Central Lletera de Mollet. Notes: 26.pp. 89-106. Mollet.
 VIADER RIERA, Jordi, 2006. Record i oblit. El 9 Nou (18 agost 2006) p. 11.
 VIADER RIERA, Jordi, 2006. Els Viader, industrials lleters durant la República (1931-1939). Treball de recerca de Doctorat. [s.n]. UAB. Bellaterra
 VIADER RIERA, Josep, 1998. Can Marc. [s.n.], Barcelona

Empresaris barcelonins contemporanis